

Wydarzenia 

 Splądrowanie Jerozolimy przez Egipcjan